Katedrala je lahko:

 Katedrala - sopomenka za stolnico
 Katedralna arhitektura Zahodne Evrope
 Katedrala - novela poljskega pisatelja Jacka Dukaja ter kratki poljski film posnet po noveli
 Katedrala svobode - načrt slovenskega parlamenta Jožeta Plečnika

Glej tudi 

 Konkatedrala
 Prokatedrala